В приведённой ниже таблице приведён список национальных олимпийских комитетов (сокр. НОК), упорядоченный по количеству выигранных ими медалей разного достоинства на летних Олимпийских играх 2012 года, проходивших в Лондоне (Великобритания). Около 10 500 спортсменов приняли участие в 26 различных видах спорта (всего 302 состязания).

За шестнадцать дней соревнований 85 из 204 НОК получили по крайней мере одну медаль, из них 54 — хотя бы одну золотую. Бахрейну, Ботсване, Габону, Гватемале, Гренаде, Кипру и Черногории удалось заработать свои первые медали на летних Олимпийских играх вообще; причём первая же медаль Гренады была золотого достоинства.

Медальный зачёт 
[[Файл:2012 Summer Olympics medal map.png|thumb|230px|Карта достижений стран по медалямЗолотой: страны, выигравшие хотя бы одну золотую медальСеребряный: страны, выигравшие хотя бы одну серебряную медальБронзовый: страны, выигравшие хотя бы одну бронзовую медальГолубой: страны, не выигравшие ни одной медалиКрасный: страны, не участвовавшие в Играх 2012]]

Лишения медалей 
13 августа 2012 года МОК лишил белорусскую легкоатлетку Надежду Остапчук золотой медали в толкании ядра за применение допинга. Золото перешло к новозеландке Валери Адамс, серебро — к россиянке Евгении Колодко, бронза — к китаянке Гун Лицзяо.

6 ноября 2012 года МОК лишил узбекского борца Сослана Тигиева бронзовой медали в вольной борьбе в категории до 74 кг за применение допинга. Бронза перешла к венгру Габору Хатошу.

В 2015 году МОК лишил российскую легкоатлетку Дарью Пищальникову серебряной медали в метании диска за применение допинга. Серебро перешло к китаянке Ли Яньфэн, бронза — к кубинке Ярелис Барриос.

30 января 2015 года Российское антидопинговое агентство сообщило, что легкоатлетка Юлия Зарипова будет лишена золотой медали в беге на 3000 метров с препятствиями за применение допинга. Золото должно перейти к туниске Хабибе Гриби, серебро — к эфиопке Софии Ассефа, бронза — к кенийке Милке Чейва. МОК пока не принял решение по данному вопросу.

В мае 2015 года МОК дисквалифицировал члена американской команды в эстафете 4×100 метров Тайсона Гэя за применение допинга и лишил его, а также всю эстафетную команду США (Трелл Киммонс, Джастин Гэтлин, Райан Бейли, Джефф Демпс, Дарвис Петтон) серебряных медалей.. МОК, лишив медали команду США, не перераспределил медали в данном состязании, но если такое решение будет принято, то Тринидад и Тобаго получит серебро, а Франция — бронзу.

17 августа 2015 года Спортивный арбитражный суд одобрил дисквалификацию турецкой легкоатлетки Аслы Альптекин и лишение её золотой медали в беге на 1500 метров за применение допинга. МОК пока не принял решение по данному вопросу, но если оно будет принято, то золото должно перейти к турчанке Гамзе Булут, серебро — к спортсменке из Бахрейна Мариам Юсуф Джамал, а бронза — к россиянке Татьяне Томашовой.

В 2016 году Спортивный арбитражный суд одобрил дисквалификацию российского легкоатлета Сергея Кирдяпкина, лишение его золотой медали в ходьбе на 50 километров и перераспределение медалей в этой дисциплине.

В 2016 году российская толкательница ядра Евгения Колодко лишена решением МОК серебряной медали Олимпиады-2012 в Лондоне. В её пробах обнаружились запрещенные препараты — туринабол и ипаморелин.

11 октября 2016 года МОК лишил российскую метательницу молота Татьяну Белобородову (Лысенко) золотой медали Олимпиады-2012 в Лондоне. Перепроверка проб из Лондона-2012 выявила у Белобородовой положительный допинг-тест на туринабол.

18 октября 2016 года МОК дисквалифицировал российского тяжелоатлета Апти Аухадова за наличие в его олимпийских пробах запрещенных вещества (туринабол и дростанолон). На Олимпиаде 2012 года Аухадов завоевал серебряную медаль в тяжелой атлетике в категории до 85 килограмм. Теперь медаль будет передана иранцу Кианушу Ростами, который получил бронзу.

В ноябре 2016 года МОК лишил Юлию Зарипову золотой медали. Тогда же лишёны серебряных медалей тяжелоатлет Александр Иванов и тяжелоатлетка Наталья Заболотная, тяжелоатлет Андрей Деманов лишился четвёртого места.

В ноябре 2016 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал и лишил бронзовой медали легкоатлетку Татьяну Чернову за несоответствия в биологических паспортах (:en:blood doping).

В феврале 2017 МОК лишил сборную России серебряной медали, завоеванной в женской эстафете 4×400 м летней Олимпиады 2012 года в Лондоне, из-за положительной допинг-пробы одной из участниц забега, Антонины Кривошапки — в результате перепроверки допинг-проб обнаружено запрещенное вещество туринабол.

В феврале 2017 Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал легкоатлетку Марию Савинову и лишил её золотой медали, завоеванной на Олимпиаде-2012 в Лондоне на дистанции 800 метров.

В марте 2017 Международный олимпийский комитет аннулировал результаты российских легкоатлеток Гульфии Ханафеевой (метание молота), Виктории Валюкевич (тройной прыжок) и Марии Беспаловой (метание молота) после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

В апреле 2016 МОК лишил тяжелоатлетку Светлану Царукаеву завоеванной на Олимпиаде-2012 серебряной медали в весовой категории до 63 кг после перепроверки допинг-проб (найдено запрещенное вещество туринабол).

В апреле 2017 МОК дисквалифицировал российского бегуна Максима Дылдина, так как его проба, взятая на Играх 2012 года, дала положительный результат на туринабол. Аннулированию подлежит его результат в беге на 400 метров (17-е место) и результат мужской сборной России в эстафете 4×400 (5-е место).

В ноябре 2017 г. Международный олимпийский комитет (МОК) после перепроверки допинг-проб аннулировал результаты российских легкоатлеток Юлии Гущиной и Анны Назаровой на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

В октябре 2022 МОК лишил легкоатлетку Наталью Антюх  золотой медали Олимпиады-2012 в беге на 400 метров с барьерами за нарушение антидопинговых правил.

Рекорды Игр 
Всего на этих играх было установлено 95 рекордов: 39 — мировых и 56 — олимпийских.

Рекорды по странам:

Рекордсмены

Примечания

Ссылки 
 Медальный зачёт на официальном сайте игр

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 2012